Жуан Олаво Соарес де Соуза (; родился 27 мая 1988 года в Можи-дас-Крузис, Бразилия) — бразильский теннисист.

Общая информация 
Жуан — один из двух детей Милтона Соареса де Соузы Жуниора и Марии Анжелы Лимы; его сестру зовут Мария Клара.

Бразилец в теннисе с девяти лет, любимое покрытие — грунт.

За свою любовь к бобам Соуза получил прозвище Фейжан (порт. «боб»).

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (19)

Победы (12)

Поражения (7)

Финалы турниров ATP в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (33)

Победы (13)

Поражения (20)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Бразилии